A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres vegyesúszás versenyszámát augusztus 8-án és 9-én rendezik az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmes a magyar Hosszú Katinka lett, új olimpiai rekorddal. Jakabos Zsuzsanna a 9. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
 OR: olimpiai rekord
 DNS: nem indult

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján

1. elődöntő

2. elődöntő

Döntő 
A rövidítések jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord
 NR: országos rekord

Források
 

Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon